Gille ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Gille (1901–1971), deutscher Politiker
 Benjamin Gille (* 1982), französischer Handballspieler
 Bertrand Gille (* 1978), französischer Handballspieler
 Christian Gille (* 1976), deutscher Kanute
 Christian Friedrich Gille (1805–1899), Maler und Lithograf
 Élisabeth Gille (1937–1996), französische Schriftstellerin und Übersetzerin
 Ferenc Gille (* 1998), deutscher Basketballspieler
 Guillaume Gille (* 1976), französischer Handballspieler
 Hans-Werner Gille (* 1928), deutscher Historiker, Autor und Journalist
 Harald IV. (Norwegen), auch Harald Gille, (1103–1136), König von Norwegen
 Herbert Otto Gille (1897–1966), deutscher General der Waffen-SS
 Ida Gille (* 1923), deutsche Gitarristin und Lautenistin
 Jean-Patrick Gille (* 1962), französischer Politiker

 Mayjia Gille, deutsche Künstlerin
 Marvin Gille (* 1992), deutscher Handballspieler
 Philippe Gille (1831–1901), französischer Publizist und Bühnendichter
 Rotraut Gille (* 1936), deutsche Medizinerin und Umweltaktivistin
 Sebastian Gille (* 1983), deutscher Jazzsaxophonist
 Sighard Gille (* 1941), deutscher Künstler
 Theo Gille (1918–2011), deutscher Heimatforscher

Gille steht außerdem für:
 Gille (11. Jahrhundert), färöischer Løgmaður, siehe Gilli
 Gille (Sängerin) (* 1987, japanische Sängerin)
 Gille (Maske), eine bestimmte Maske aus dem Karneval von Binche in Belgien
 Gille (Markenname), eine schwedische Keksmarke
 Wagenfabrik Gille

Siehe auch:
 Gillé
 Gill (Begriffsklärung)
 Gilli (Begriffsklärung)
 Gile